Лас Кокенас има више значења:

 Лас Кокенас (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Кокенас (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику